Quint Cloeli Sícul (cònsol), cònsol el 498 aC 
 Quint Cloeli Sícul (censor), censor el 378 aC